Област Пазарджик (също и Пазарджишка област) е една от 28-те области на България. Tя има население 229 814 души по данни от преоброяване 2021 и е седмата по големина в страната. Пощенските кодове на населените места в област Пазарджик са от 4400 (за град Пазарджик) до 4699. МПС-кодът ѝ е РА.

История 
От 1949 г. община Сърница се прехвърля от Девинска към Пазарджишка околия.

Населени места 
Населени места в област Пазарджик (градовете са с удебелен шрифт):

Население

Численост на населението 
Численост на населението в населените места на днешните общини в област Пазарджик, според преброяванията през годините:

Прираст на населението

Естествен прираст 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Националният статистически институт (НСИ):

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяването на населението през 2011 г.:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г., по общини:

Политика

Областни управители 

Областни управители по период от време на заеманата длъжност:

Местни избори 
Политическа кандидатура на кметовете на общини в област Пазарджик, спечелили на местните избори през годините (политически партии, коалиции или инициативни комитети):

Икономика 
В областта се намират трите най-големи и 7 от 15-те най-големи водноелектрически централи в България, част от Каскада „Белмекен-Сестримо-Чаира“ и Баташкия водносилов път.

Топ 10 компании по оборот през 2015 г.

Източници

Външни препратки 

  
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви